Мост «Фонтан радуги» (Панпхо) — самый длинный мост-фонтан в мире (длина — 1140 м). Расположен в Сеуле. Официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В отличие от обычных фонтанов, бьющих вверх, струи Фонтана радуги направлены в стороны. Направление и подсветка струй имеют индивидуальное программное управление, которое может быть синхронизировано с музыкальным сопровождением.

Вода забирается и выливается в реку Ханган, ежеминутный расход — 190 тонн. Фонтан оборудован тридцатью восемью насосами, максимальный расход воды каждого из которых — 420 м³/ч, напор — 810 м. Дальность выброса струи воды — 20 метров.

Официальное открытие фонтана состоялось в мае 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 

Мосты Республики Корея
Фонтаны
Достопримечательности Сеула